Märkerstraße steht für folgende Straßen in Halle an der Saale:
 Große Märkerstraße
 Kleine Märkerstraße

Siehe auch: